— японский аниме-сериал, выпущенный студией Sunrise, режиссёр — Ёсиюки Томино. Транслировался по телеканалам Nagoya TV и TV Asahi с 6 февраля 1982 года по 29 января 1983 года. Всего выпущено 50 серий аниме. Во время выпуска аниме-сериала в Японии выпускалась серия игрушек робота Ксабунгла — мини-гокина. 9 июля 1983 года был выпущен полнометражный мультфильм длительностью в 84 минуты.

Сюжет 
Планета Зола разделена на множество отдельных социальных групп. Самые высшие из них — Невинные, обладающие уникальными технологиями, оставленными древней цивилизацией, и Гражданские, которые полагаются на собственноручно созданную механику. Невинные используют древние технологии, чтобы сохранять распри между людьми, укрепляя таким образом свою власть. Параллельно Гражданские разрабатывают огромных человекообразных роботов Уокеров с целью удобной транспортировки людей, товаров, строительства и других возможностей. Однако на тот момент машины были ещё большой редкостью. Молодой парень Джирон Амос крадёт робота типа Ксабунгл, чтобы управлять им, и быстро собирает новых соратников, однако, как вор попадает в неприятности и вынужден путешествовать по пустыням планеты Золы. В конце концов он оказывается втянутым в борьбу против Невинных.

Роли озвучивали 
Синья Отаки — Джон Амос
Мари Ёкоо — Элчи Карго
Саэко Симадзу — Лаг Урао
Тосио Фурукава — Блюм
Кэйсукэ Ямасита — Дайк
ТАРАКО — Чил
Синго Хиромори — Коцэтт Мэмума
Кацудзи Мори — Биэл
Бандзё Гинга — Тимп Шарон/Голос за кадром
Иссэй Футамата — Кид Хорла
Томомити Нисимура — Гераба Гераба
Кодзи Тотани — Вирам Ки
Наоки Тацута — Сандора Пропопиев
Канэто Сиодзава — Артур Ланк
Масахару Сато — Медик

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме 

Sunrise